Ministerio de Producción o Ministerio de la Producción puede referirse a:
 el Ministerio de la Producción (Argentina), existente entre 2001 y 2003;
 el Ministerio de Producción (Argentina), existente entre 2008 y 2009 y luego entre 2015 y 2018; o
 el Ministerio de la Producción (Perú).